Het Europees kampioenschap curling voor vrouwen 2015 werd van 19 tot en met 28 november 2015 gehouden in het Deense Esbjerg. Zwitserland verdedigde zijn titel. Het waren echter de Russische vrouwen die een derde Europese titel in de wacht wisten te slepen.

Overzicht 
Het was de 41ste editie van het Europees kampioenschap, en de vierde die in Denemarken werd georganiseerd. De top acht van het voorbije EK mocht ook dit jaar aantreden in de A-divisie. De B-divisie bestond uit de twee degradanten van de A-groep van 2014, de twee stijgers van de C-groep van 2015 en zes landen die ook het jaar voordien in de B-divisie zaten. De C-divisie bestond dit jaar uit acht landen. Het kampioenschap voor C-landen werd van 12 tot en met 17 oktober afgewerkt in het Zwitserse Champéry, zodat de twee stijgers van deze groep konden deelnemen aan het B-kampioenschap in november.

De finale van het Europees kampioenschap werd gespeeld op 28 november tussen Rusland en Schotland. De wedstrijd verliep in evenwicht, totdat Rusland in het achtste end een steen wist te stelen van de Schotse dames. Deze achterstand wist Schotland niet meer goed te maken, waardoor Rusland het in het tiende end rustig uitspeelde: eindstand 6-4. Het was de derde titel uit de geschiedenis voor Rusland, en de elfde zilveren medaille voor Schotland. Finland won de strijd om het brons van gastland Denemarken. De Finnen veroverden zo voor het eerst een medaille op een groot toernooi. Denemarken eindigde voor het vijfde jaar op een rij op de onfortuinlijke vierde plaats.

De top zeven van de groepsfase in de A-divise plaatste zich voor het WK van 2016. Dit waren Rusland, Schotland, Finland, Denemarken, Zweden, Zwitserland en Duitsland. Noorwegen, dat als achtste eindigde, nam het in de challenges op tegen Italië, de winnaar van de B-divisie, voor het achtste en laatste ticket. De Italianen sleepten uiteindelijk het laatste ticket uit de brand. Estland en Hongarije eindigden op de laatste twee plekken, en degradeerden zo naar de B-divisie. Naast Italië promoveerde ook Tsjechië naar de hoogste afdeling, door als tweede te eindigden in de B-divisie. Frankrijk en Oostenrijk eindigden dan weer op de laatste twee plekken in de B-divisie, en degradeerden hierdoor naar de derde afdeling.

A-divisie

Groepsfase

Negende speelronde 
Woensdag 25 november 2015, 20:00 uur

Woensdag 25 november 2015, 20:00 uur

Woensdag 25 november 2015, 20:00 uur

Woensdag 25 november 2015, 20:00 uur

Woensdag 25 november 2015, 20:00 uur

Challenges

Derde challenge 
Zaterdag 28 november 2015, 14:00 uur

Italië plaatst zich voor het wereldkampioenschap curling 2016.

Play-offs

Derde plaats 
Vrijdag 27 november 2015, 19:00 uur

Finale 
Zaterdag 28 november 2015, 15:00 uur

B-divisie

Groepsfase

Tiebreak 
Donderdag 26 november 2015, 16:00 uur

Play-offs

Derde plaats 
Vrijdag 27 november 2015, 13:30 uur

Finale 
Vrijdag 27 november 2015, 13:30 uur

Italië en Tsjechië plaatsen zich voor de A-divisie van 2016.

C-divisie

Groepsfase

Tiebreak 
Vrijdag 16 oktober 2015, 20:00 uur

Play-offs

Finale 
Zaterdag 17 oktober 2015, 10:00 uur

Voorronde 
Zaterdag 17 oktober 2015, 10:00 uur

Tweede plaats 
Zaterdag 17 oktober 2015, 15:00 uur

Frankrijk en Slowakije plaatsen zich voor de B-divisie.

Eindstand

Externe links 
Officiële website Esbjerg 2015

2015
Curling in 2015
Curling
Sport in Esbjerg